Pingré är en nedslagskrater på månen. Pingré har fått sitt namn efter den franske astronomen Alexandre Guy Pingré.

Satellitkratrar
På månkartor är dessa objekt genom konvention identifierade genom att placera ut bokstaven på den sida av kraterns mittpunkt som är närmast kratern Pingré.

Se även 
 Lista över månens kratrar
 12719 Pingré

Källor 
 

Kratrar på månen